Snap est un mot d'origine anglaise possédant plusieurs significations :

Art 

 Snap!, un groupe de techno allemand.
 Snap, le titre d'une chanson de Slipknot de 1998 (qui aura aussi été dans la bande son originale du film Freddy contre Jason).
 SNAP, la chanson représentant l'Arménie au Concours Eurovision de la chanson 2022.
 Le snap, un style de rap.

Entreprises 

 Snap Climbing, une entreprise française spécialisée dans le matériel d'escalade et en particulier les crash pads.
 Un snap, un message photographique ou vidéographique envoyé via l'application Snapchat.
 Snap Inc., l'entreprise à l'origine de Snapchat et Spectacles.

Gouvernement 
 SNAP, pour Selected Nomenclature for Air Pollution, une nomenclature européenne relative aux activités émettrices de polluants.
 SNAP, la Société pour la nature et les parcs du Canada, organisme à but non lucratif canadien travaillant pour la conservation de la nature.
 SNAP, pour Supplemented Nutrition Assistance Program, un programme alimentaire aux États-Unis par l'United States Departement of Agriculture (USDA).

Informatique 
 SNAP pour Subnetwork Access Protocol, est un protocole réseau.
 SNAP!, est un langage de programmation visuel.
 Snap est un gestionnaire de paquets universel pour GNU/Linux.

Sciences 
 Snap, dérivée quatrième du mouvement.
 SNAP, série de générateurs thermoélectriques à radioisotopes et réacteurs nucléaires développés par la NASA pour des applications spatiales.
 SNAP-IV, test psychométrique.

Sport 
 Au football américain, le snap est la mise en jeu.